Do soutěže ženské dvouhry na tenisovém turnaji Shenzhen Open 2013 nastoupilo třicet dva hráček.

Jednalo se o premiérový ročník, který vyhrála čínská nasazená jednička a světová sedmička Li Na, když ve finále porazila českou turnajovou pětku Kláru Zakopalovou poměrem 6–3, 1–6 a 7–5. Připsala si tak sedmý titul kariéry.

Nasazení hráček 
  Li Na (vítězka)
  Marion Bartoliová (čtvrtfinále)
  Jelena Jankovićová (odstoupila)
  Sie Su-wej (2. kolo)
  Klára Zakopalová (finále)
  Pcheng Šuaj (semifinále)
  Laura Robsonová (2. kolo)
  Bojana Jovanovská ''(čtvrtfinále)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk kvalifikace dvouhry

Shenzhen Open